The Las Vegas Story — третий студийный альбом американской группы The Gun Club, изданный в 1984 году.

Об альбоме 
The Las Vegas Story в блюзовом духе рассказывает мистически-трагедийную историю Лас-Вегаса. Для его записи в The Gun Club вернулся первый гитарист Кид Конго Пауэрс, три года игравший в The Cramps. The Las Vegas Story — последний альбом коллектива перед вынужденным перерывом в музыкальной деятельности, вызванным злоупотреблением лидером The Gun Club тяжёлого алкоголя и опиатов.

Список композиций

Участники записи 
 Джеффри Ли Пирс — вокал, гитара, фортепиано
 Кид Конго Пауэрс — соло-гитара
 Партисия Моррисон — бас-гитара, бэк-вокал, маракасы
 Терри Грэхэм — ударные, перкуссия, цимбалы

Примечания

Ссылки 
 The Las Vegas Story на сайте Discogs

Альбомы 1984 года
Альбомы The Gun Club
Альбомы Cooking Vinyl